Patrocínio é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Sua população recenseada em 2010 era de  habitantes e em 2021 foi estimada em  habitantes. É o principal município da Região Imediata de Patrocínio, que pertence à Região Geográfica Intermediária de Patos de Minas.

História 

As origens da região começam com os bandeirantes, exploradores paulistas durante o período colonial, em que passaram por seu caminho para a Capitania de Goiás à procura de ouro e escravos. Em 1771 o Conde de Valadares, Capitão General de Minas Gerais, pediu para Inácio de Oliveira Campos fazer explorações e escavações na região. Em 1773, no vale do Rio Dourados, ele iniciou uma fazenda chamada Brumado dos Pavões. Este pequeno assentamento tornou-se parte da Capitania de Goiás, e o nome foi alterado para o Salitre. Em 1793 apareceram os primeiros habitantes e em 1800 foi construída a primeira capela. No momento da liquidação foi apenas um "Arraial", uma aldeia, e foi chamado Senhora do Patrocínio. Em 1819, tinha cerca de 40 casas feitas de barro e madeira coberta com telhas e sem qualquer argamassa. Em 1839 foi criada a freguesia e foi nomeado o primeiro pároco. Em 1840, Nossa Senhora do Patrocínio foi declarado um município separado de Araxá. Em 1858 parte do município foi desmembrado para criar Estrela do Sul . Em 1868 ocorreu outro desmembramento, criando Patos de Minas.

O nome da cidade é, supostamente, devido a um proprietário muito rico, que, segundo a lenda, vendo a sua única filha gravemente doente, pediu a proteção da Virgem Maria, prometendo a construção de uma capela se a menina fosse curada. Quando isso ocorreu, ele havia construído uma igreja, lhe sendo atribuído o nome de Nossa Senhora do Patrocínio.

Serras de Patrocínio 
A leste de Patrocínio ocorre uma grande região elevada denominada de Serra Negra, que localmente também é conhecida como Chapadão de Ferro. A Serra Negra tem origem pela atividade vulcânica que gerou uma intrusão de rochas vulcânicas com mais de 10 km de extensão há aproximadamente 90 milhões de anos.

A mesma atividade vulcânica também foi responsável por gerar as serras de Salitre 1, 2 e 3.

Geografia 
Patrocínio é um município que compõe a região do Alto Paranaíba, da mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Sua localização geográfica é de latitude 18º56'38 S; longitude: 46°59'34 W. Sua extensão territorial é de 2.866,559 km². A sua altitude varia muito, com máxima de 1.258 metros, no Morro das Pedras, e mínima de 750 metros, na Foz do Córrego dos Cocais, com uma média de 972 metros acima do mar. Seus municípios vizinhos são: Monte Carmelo, Coromandel, Perdizes, Serra do Salitre, Guimarânia,Cruzeiro da Fortaleza e Iraí de Minas.

Hidrografia 
Sua rede hidrográfica e bastante densa e pertence a bacia do Rio Paranaíba. Seus principais rios são: Quebranzol, Dourados, Perdizes, Espírito Santo, Santo Antônio. Há também diversos ribeirões, são eles: Córrego do Ouro, Pirapitinga, Pavões. Há também belíssimas cachoeiras; são elas: Cachoeira dos Borges, Cachoeira dos Lemos, entre outras. Patrocínio e banhada ainda por inúmeros córregos e riachos que permite a população a irrigação de lavouras, lazer e piscicultura. O município tem a maior área de terras inundadas pela represa hidrelétrica de Nova Ponte: 135,44 km3. A 18 km da cidade, no distrito de São João da Serra Negra, está localizada a Estância Hidromineral de Serra Negra, que é conhecida internacionalmente pela sua água de excelente qualidade e sua lama sulfurosa. Nas proximidades da estância está localizada a Lagoa do Chapadão, que dizem estar localizada na cratera de um vulcão extinto.

Vegetação 
A vegetação predominante da cidade é o cerrado, uma paisagem caracterizada por formações extensas savanas e florestas atravessadas por galeria fluxo vales. Tradicionalmente esta região foi utilizada para a pecuária, mas nos últimos anos, o crescimento da soja causou a perda da maior parte das árvores. Precipitação é abundante, entre 1.100 e 1.600 milímetros por ano, embora esta chuva esteja concentrada em um período de seis a sete meses entre outubro e abril.

Clima 
Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), referentes ao período de 1974 a 1994, a menor temperatura registrada em Patrocínio foi de  em 21 de julho de 1981, e a maior atingiu  em 18 de outubro de 1986. O maior acumulado de precipitação em 24 horas foi de  em 17 de dezembro de 1978. Outros grandes acumulados foram  em 13 de novembro de 1976 e  em 5 de março de 1988.

Subdivisões

Distritos e Zona Rural 
Patrocínio é formado por 4 distritos:
 Santa Luzia dos Barros
 São João da Serra Negra
 Silvano
 Salitre de Minas

Seus principais povoados são:
 Tijuco
 Martins
 São Benedito
 Chapadão de Ferro
 Dourados
 Boa vista
 Pedros
 Macaúbas

Bairros 
A cidade de Patrocínio tem cerca de 48 bairros, com ruas e avenidas pavimentadas, iluminação, água e esgoto. Alguns são:

Ruas e avenidas 
 Avenida Faria Pereira:
É a maior avenida da cidade com 12 km de extensão. Nela se encontram as principais lojas e os principais supermercados da cidade. Ela passa pelos bairros Manuel Nunes, Serra Dourada, Distrito Industrial, São Cristóvão, Marciano Brandão, Centro, Constantino, Morada do Sol, Nações, Nossa Senhora de Fátima.

 Avenida Rui Barbosa:
É a segunda maior avenida de Patrocínio. Nela se encontra diversas lojas e o Shopping Ouro Verde. Passa nos bairros Centro, Cruzeiro da Serra, São Benedito, São Francisco, São Judas Tadeu. E nela também que se localiza a Igreja Santa Luzia, com sua bela fonte luminosa.

 Avenida João Alves do Nascimento
Uma das principais avenidas da cidade de Patrocínio, nela se localizam o Hospital e Maternidade Pró Vida, a Prefeitura Municipal de Patrocínio e o Fórum.

 Rua Cesário Alvim:
Rua de grande porte e parte do eixo principal da cidade, servindo de ligação principal no sentido norte-sul. Também considerada como eixo de crescimento da cidade a partir do velho centro (circunjacências da Praça Monsenhor Tiago - Igreja Matriz de Nossa Senhora do Patrocínio) e duas instituições de ensino: o colégio Estadual Dom Lustosa e o Colégio "Normal" Nossa Senhora do Patrocínio.

 Rua Governador Valadares:
Se localiza no centro da cidade e é umas de suas principais ruas.

 Rua Presidente Vargas:
Nela se localizam algumas lojas da cidade e as praças Santa Luzia, Matriz e Honorato Borges. Passa pelos bairros Centro, São Judas Tadeu, São Vicente, São Francisco.

 Rua Otávio de Brito:
É nela que se localizam três do cinco hospitais da cidade. São eles: Santa Casa De Misericórdia de Patrocínio, Med Center, Hospital do Câncer Dr. José Figueiredo. Passa pelos bairros São Lucas e Centro.

Turismo 
Apesar de Patrocínio oferecer uma vasta variedade de opções turísticas (fazendas antigas, cachoeiras, Espaço Cultural, kartódromo, as trilhas para motocross, locais próprios para esportes radicais, entre outros) não existe uma estrutura organizada para que se possa explorar essas potencialidades. Há também belíssimas praças, são elas: Matriz, Santa Luzia, Honorato Borges, entre outras. A infraestrutura hoteleira tem mais de 1.000 leitos distribuídos em 15 hotéis. Existe uma ferrovia que passa no meio da cidade que foi construída entre as décadas de 10 e 20. Há também, no alto da Serra do Cruzeiro, o ponto mais alto da cidade, onde está localizado o Cristo Redentor de Patrocínio, que foi inaugurado em outubro de 1994 em uma cerimônia religiosa celebrada pelo Padre Marcus Vinícius Maciel.

Cultura 
Patrocínio conta com diversos lugares e celebrações que contam um pouco sobre a cultura da cidade,algumas são:

 Fundação Casa da Cultura de Patrocínio;
 Museu Professor Hugo Machado da Silveira;
 Pinacoteca;
 Fototeca;
 Corporação Musical “Abel Ferreira”;
 UNAPP ;
 Feira de Artesanato e Cultura de Patrocínio ;
 Escola Municipal de Música “Dr. José Figueiredo” ;
 Escola Estadual Dom Lustosa ;
 Centro Universitário do Cerrado - Patrocínio (UNICERP).
 Instituto Federal de Educação Cência e Tecnológica do Triângulo Mineiro (IFTM)
 Banda Marcial Maestro João de Souza (Fanfarra Dom Lustosa).

Manifestações culturais 
 Grupos Folclóricos;
 Moçambique;
 Folias de Reis;
 Fanfarras
 Cia Máxima de Teatro

A Casa da Cultura de Patrocínio promove e estimula as atividades culturais da cidade. É um lugar onde os artistas locais possam mostrar suas obras. As explorações composto de 243 pinturas de artistas nacionais e locais. Existe uma coleção de 843 fotos históricas do Patrocínio.

O Museu Professor Hugo Machado da Silveira detém os arquivos, documentos, espécimes de história natural, raras fotografias, vestuário, máquinas e ferramentas, utilizados em toda a história da cidade.

Há uma rica tradição das danças folclóricas chamado congadas. Estes grupos dança mostram uma forte influência afro-brasileira. As festividades são em homenagem a Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e Santa Luzia. A maior parte das comemorações são realizadas entre os meses de agosto e janeiro. Esta é uma das mais ricas tradições trazidas pelos escravos que viviam na região, no décimo sétimo e décimo oitavo séculos.

Política 
De acordo com o TRE, Patrocínio conta com 186 seções de votação. O atual prefeito (2017/2020) é Deiró Moreira Marra do PSB.

Economia 
A região tem uma economia baseada na pecuária e agricultura, com gado leiteiro sendo a mais importante atividade juntamente com o café. É também o terceiro maior produtor de hogs no país.

Patrocínio tem um rebanho bovino levantadas principalmente para o leite. De acordo com o IBGE, existem cerca de 132.000 cabeças, distribuído entre 2.166 produtores, responsáveis pela produção de cerca de 130.000 litros por dia, que é enviado principalmente para Belo Horizonte, seu principal mercado. Uma parte do leite é transformado em queijo e doces tradicionais.

Em termos de suinocultura, existem 14 grandes produtores, com milhares de porcos e porcas. Estes grandes criações, juntamente com dezenas de pequenos produtores, levantar aproximadamente 5.399 animais, com uma produção média de 22 leitões por ano, com um total de mais de 125.000 cabeças. A produção é comercializada em Uberlândia e Belo Horizonte.

O café abrange uma área plantada de 37 mil hectares, sendo 31.300 em produção, segundo estimativas do IBGE . Conforme dados do levantamento final de previsão de safras 2003/2004 (Levantamento Sistemático da Produção Agrícola), aprovado pelo Grupo de Coordenação de Estatísticas Agropecuárias de Minas Gerais (GCEA-MG), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município de Patrocínio foi o maior produtor do Estado, colhendo 406.033 sacas de 60 kg , numa área de 26.452 hectares e produtividade de 15,35 sacas/ha*. A produção no município estende-se, ainda, ao cultivo de milho, soja, feijão, algodão, arroz, batata inglesa, banana, mandioca, cana-de-açúcar, frutas e hortifrutigranjeiros, que abastecem ao CEASA de Uberlândia e são exportados para São Paulo, Paraná, Manaus e Rio de Janeiro em sua maioria. Patrocínio é, também, a segunda bacia leiteira do Estado de Minas Gerais, concentrada a maior produção nos associados da Cooperativa Agropecuária de Patrocínio. Outra associação de sucesso é a Associação dos Suinocultores do Triângulo e Alto Paranaíba, que desenvolve o projeto “Merenda Forte”, que inclui carne suína na merenda escolar de mais de 6 cidades da região. Patrocínio foi pioneira no “Merenda Forte”. Destacamos ainda associações como Expocaccer e Acarpa.

Dados atuais mostram que a cidade colhe 42.000 toneladas de café, o suficiente para servir 34 xícaras da bebida para cada brasileiro. Um detalhe: na cidade são plantados alguns dos melhores cafés do país, senão o melhor.

Produção em 2005 
Produto - Área plantada em Hectares

 Café - 37.000
 Milho - 12.500
 Soja - 10.000
 Feijão - 2.200
 Algodão - 500
 Batata Inglesa - 450
 Tomate Industrial - 260
 Arroz -250
 Mandioca - 160
 Maracujá - 150
 Cana-de-açúcar - 140
 Tomate de mesa - 90
 Banana - 85
 Tangerina Poncã - 70
 Coco da Bahia -20
 Lichia -18
 Pêssego - 8

Dados fornecidos pelo IBGE, safra 2004/2005.

Café 
Patrocínio tornou-se uma das mais importantes regiões produtoras de café do Brasil. Cerca de 78% da economia está ligado ao café, com a atividade emprega mais de 30.000 pessoas.

A cultura do café teve início na década de 1970, quando fortes geadas dizimaram as grandes fazendas do Paraná e São Paulo. A região tem um clima ameno, boa distribuição da água, com um grande número de riachos, e uma precipitação anual considerado ideal para o café - cerca de 1.600 mililitros.

Educação

Faculdades

Pública federal  
 Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM)

Particulares 
 Centro Universitário do Cerrado - Patrocínio (UNICERP)
 Faculdade de Patrocínio - FAP (IESP)

Escolas 
A rede Municipal tem 12 escolas com 7180 alunos matriculados.

Comunicação 
No município, há dois jornais: Jornal de Patrocínio e Gazeta de Patrocínio. Em funcionamento na cidade há quatro emissoras de rádio: Rádio Difusora AM/FM, no auge de suas 6 décadas; Rádio Módulo FM; Rádio Rainha da Paz e as comunitárias Rádio Cultura FM, Liberdade FM, Tropical FM. Na imprensa digital a cidade conta com o sites Dia News Notícias, Mais Um On Line, Patrocínio Hoje, Patrocínio Online; e o portal Rede Hoje.

Esporte 
A cidade conta com 2 clubes de futebol que participam do Campeonato Mineiro, como o Clube Atlético Patrocinense (campeão do Campeonato Mineiro Módulo II 2017) e a Sociedade Esportiva Patrocinense.

Patrocínio têm se destacado nos últimos anos no xadrez, onde várias escolas já aderiram o esporte como matéria escolar, com destaque nos Jogos Escolares de Minas Gerais e em etapas regionais e microrregional.

A cidade conta com 7 poliesportivos, 5 estádios e 2 centros esportivos com campo de futebol oficial, além do Espaço Cultural Municipal Joaquim Constantino Neto, onde são praticadas corridas de bicicross, kart, entre outros esportes. As principais competições feitas na cidade são: jogos escolares, jogos interbairros, campeonato regional de futebol sub 15/17, enduros de motocross (Bandeirantes off roand de regularidade e velocidade e cross country), jogos escolares de Minas Gerais, corridas de kart (Kartódromo Felipe Massa) e diversos campeonatos de xadrez.

Saúde 
Patrocínio conta com: 4 hospitais, são eles, Santa casa  de Patrocínio, Hospital Med center, Centro de Hemodiálise, Hospital do Câncer e 1 pronto socorro 24h, mais de 20 estabelecimentos de saúde, dentre elas a Farmácia Popular de Patrocínio, além das Unidades Básicas de saúde.

Água e esgoto 
O DAEPA é o responsável pelo abastecimento e tratamento da água e esgoto de Patrocínio.

Transporte

Público 
O transporte coletivo da cidade é formado apenas por uma empresa de ônibus, a Viação Cidade Paraíso.

A cidade é berço de uma grande empresa de ônibus intermunicipais, a Expresso União, empresa esta que possui uma de suas garagens no município.

Aéreo 
O sistema aéreo de Patrocínio conta com o Aeroporto Municipal de Patrocínio “José Francisco de Queiroz”, registrado na ICAO sob a matrícula "SNPJ", que tem prevista até 2011 a ampliação de sua pista, de 1.200 para 1.500 metros, além do balizamento noturno, reforço no calçamento e substituição de cerca, capacitando-o para receber aeronaves turboélice de médio porte como Embraer Brasília e ATR-72. Hoje sua capacidade é de no máximo aviões com 16 passageiros, limitada pela resistência do pavimento.
A pista disponível parar utilização possui 1207 metro por 30 de largura, situada a 3229 pés acima do nível do mar.

Rodoviário 
As principais rodovias que servem ao município são BR-365, BR-462 e MG-230.

Ferroviário 
As principais ferrovias que cortam o município são a Linha Tronco da antiga Rede Mineira de Viação e a Variante de Araguari da antiga Rede Ferroviária Federal (RFFSA), onde nos quais se entroncam e realizam o transporte de cargas na região. O transporte de passageiros na cidade está desativado desde 1989.

Ligações externas

 
Fundações em Minas Gerais em 1842